Transport ferroviaire en Algérie